Braemar Castle steht für:

 Braemar Castle, Schloss in Schottland

Schiffe:
 Braemar Castle (Schiff, 1898), britisches Hospitalschiff 
 Braemar Castle, ein früherer Name von Habib Marikar, britisches Frachtschiff 
 Braemar Castle (Schiff, 1952), britisches Passagierschiff